Gourse ist der Familienname folgender Personen:
 Leslie Gourse (1939–2004), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Richard L. Gourse (* 1949), US-amerikanischer Bakteriologe